Министр экономики и финансов Франции () — министерская должность в Правительстве Франции, министр является членом кабинета, ответственным за экономические и финансовые вопросы Республики Франция.

В подчинении министра находятся также министр-делегат бюджета и министр-делегат по делам экономической и социальной солидарности. Данная должность примерно равнозначна должности министра финансов в других государствах. В настоящее время, с 17 мая 2017 года министром является Брюно Ле Мэр.

История 
Должностное лицо, ответственное за финансы и государственную казну Франции, известно со Средневековья, но только в 1518 году, при короле Франциске I, в условиях завершения формирования централизованного государства появилась должность суперинтенданта финансов, которую на протяжении времени занимали такие люди, как Сюлли, Фуке и другие. Нередко одновременно была два суперинтенданта. В 1661 году Людовик XIV изменил названия должности и функции, и пост стал называться генеральный контролёр финансов, такое название просуществовало до конца Старого режима во Франции и в 1791 году было заменено на министр финансов Франции.

Во второй половине XX века должность много раз меняла своё название, чаще всего называясь министр экономики и финансов. И с 1997 года по 2012 год за должностью закрепилось название министр экономики, финансов и промышленности. С мая по июнь 2012 года должность носила название министр экономики, финансов и внешней торговли. А с 21 июня 2012 года должности вернулось историческое название министр экономики и финансов.

Министры финансов Франции

Суперинтенданты финансов Франции (1518—1661)

Генеральные контролёры финансов Франции (1661—1791)

Министры финансов Франции с 1791 года

Конституционная монархия (1791—1792)

Первая республика (1792—1804) и Первая империя (1804—1814)

Первая реставрация Бурбонов (1814—1815)

Сто дней

Вторая реставрация Бурбонов (1815—1830)

Июльская монархия (1830—1848)

Вторая республика (1848—1852)

Вторая империя (1852—1870)

Третья республика (1870—1940)

Режим Виши (1940—1944)

Свободная Франция (1941—1944)

Министры финансов Временного правительства и Четвёртой республики (1944—1958)

Министры финансов Пятой республики (с 1958)

Примечания